Puppenhaus steht für:

 Puppenstube, Nachbildung einer Wohnung oder eines Hauses im Kleinformat
 Sandman – Das Puppenhaus, Graphic Novel von Vertigo/DC Comics
 Das Puppenhaus, Alternativtitel für Nora oder Ein Puppenheim von Henrik Ibsen
 Puppenhaus, Alternativbezeichnung für das Gebäude Am Eichberg 37 in Lauterbach, Hessen
 Puppenhaus (Jazz), Jazzrock-Formation aus Göppingen, aktiv von 1969 bis Mitte der 70er Jahre
 ein Bordell